Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.

Подчеркнутым шрифтом выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.

Зачёркнутым шрифтом выделены вычитаемые из четырёх худших гонок спортсменов очки Кубка мира.

При окончательном подсчёте не принимаются в расчёт четыре гонки, принесших наименьшее число очков.

Мужчины

Женщины

Кубок мира по биатлону 2020/2021